L'édition masculine 2022 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 8 au  à Montréal sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Allemands Oscar Otte et Alexander Zverev, des Américains John Isner et Reilly Opelka, de l'Espagnol Rafael Nadal, du Géorgien Nikoloz Basilashvili et du Serbe Novak Djokovic. Ils sont respectivement remplacés par Nick Kyrgios, Emil Ruusuvuori, Brandon Nakashima, Pedro Martínez, Mackenzie McDonald, Alex Molčan et Benjamin Bonzi.

Lauréats 
L'Espagnol Pablo Carreño Busta remporte le tournoi en battant en finale Hubert Hurkacz. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le premier en Masters 1000.

En double, Wesley Koolhof et Neal Skupski décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Daniel Evans et John Peers. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2022 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2022) (tournoi féminin à Toronto)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2022
Tennis masculin en 2022
Sport au Canada en 2022
Tennis en août 2022